Rosenowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Rosenowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz